Bangrin peut désigner :
Bangrin, un village situé dans le département de Barsalogho au Burkina Faso
Bangrin, un village situé dans le département de Loumbila au Burkina Faso
Bangrin, un village situé dans le département de Sabcé au Burkina Faso
Bangrin, un village situé dans le département de Zimtenga au Burkina Faso